Станкевичи (, ) — дворянский род герба Могила, восходящий к концу XV века.

Род Станкевичей внесён в VI и I части родословных книг Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилёвской и Подольской губерний.

Одна из ветвей этого рода пишется Белевич-Станкевич. Ян Станкевич. при покорении Смоленска, вступил в русское подданство и в русскую службу (1657). Этот род Станкевичей внесён в VI часть родословной книги Смоленской губернии.

Другой дворянский род — потомство поручиков Николая и Владимира Станкевичей жалованных дипломом на потомственное дворянское достоинство (05.07.1830 года).

Описание герба 
Щит полурассечён и пересечён. В правой верхней части, в лазоревом поле, серебряная луна вправо. В левой верхней, червлёной части, бычья голова (польский герб Буйволова голова). Внизу в золотом поле бегущий на четырёх лапах вправо лев.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите червлёный и лазоревый, подложенный золотом.

Известные представители 

 Станкевич Иван Николай (ум. в 1657) — великий писарь Великого княжества Литовского.
 Станкевич Самойло Иванович — московский дворянин (1682).
 Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — русский писатель, поэт, публицист и мыслитель.
 Станкевич Дарья Сергеевна (1998 - ... ) - деятель искусств, превосходный человек, заслуженный работник министерства отдыха, поэт,  московская дворянка.
 Станкевич Максим Валентинович (2003 - ...) - поэт, писатель, историк, режиссёр-любитель.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Stankiewicz
 

Дворянство Великого княжества Литовского
Шляхетские роды герба Венява
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера